Морозова Наталія Григорівна (1906—1989) — радянський психолог.
 Морозова Наталія Григорівна ( 1974) — українська співачка.